fig. 4 (Amerikaanse band), een Amerikaanse postpunkband
 Fig. 4.0 (Engelse band), een Engelse hardcorepunkband